Квалификация (отборочный турнир) 19-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин среди стран-членов Азиатской конфедерации волейбола (АVС) проходила в период с 15 сентября 2016 по 14 августа 2017 года. Первоначально заявки на участие поступили от 23 стран, но после отказа 5 из них число заявленных участников сократилось до 18. Разыгрывались 4 путёвки на чемпионат мира, обладателями которых стали сборные Австралии, Ирана, Китая и Японии.

Команды-участницы 

От участия отказались первоначально заявленные , , ,  и  Туркменистан.

Формула соревнований 
Азиатская квалификация состоит из трёх этапов отбора. На 1-й (субзональной) и 2-й (зональной) стадиях отбор осуществляется в рамках 5 зон, на которые разделена Азиатская конфедерация волейбола — западноазиатской, центральноазиатской, зоны Юго-Восточной Азии, восточноазиатской и зоны Океании. 1-й (субзональный) этап предусмотрен только в центральноазиатской зоне (4 лучшие сборные из этой зоны напрямую допущены в зональный этап). 

5 лучших (по рейтингу ФИВБ на октябрь 2015 года) сборных команд напрямую допущены в 3-й (финальный) групповой раунд. Остальные участники начали отборочный турнир с 1-й и 2-й стадий. 

Первичным критерием при распределении мест в группах является общее количество побед, затем - общее количество очков, соотношение партий, соотношение мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2, за поражения 2:3 — по 1, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начисляются.

1-й (субзональный) групповой этап

Центральная зона 
15—17.09.2016. Чолпон-Ата (Киргизия). 

 Афганистан,  Туркменистан — отказ.

15 сентября
 Киргизия — Бангладеш 3:0 (25:19, 25:16, 26:24).

16 сентября
 Бангладеш — Мальдивская Республика 3:1 (28:26, 25:21, 15:25, 25:20).

17 сентября
 Киргизия — Мальдивская Республика 3:0 (25:16, 25:18, 25:19).

2-й (зональный) групповой этап

Западная зона 
В турнире должны были принять участие сборные Катара и ОАЭ, но после отказа последней команда Катара без игр вышла в 3-й раунд квалификации.

Центральная зона 
26—28.05.2017. Бишкек (Киргизия). 

 Индия — отказ.

26 мая
 Пакистан — Киргизия 3:2 (25:18, 25:18, 15:25, 22:25, 16:14).

27 мая
 Казахстан — Пакистан 3:2 (21:25, 25:22, 25:22, 18:25, 15:13).

28 мая
 Казахстан — Киргизия 3:1 (27:25, 21:25, 25:19, 25:14).

Юго-Восточная зона 
7—9.10.2016. Накхонпатхом (Таиланд). 

7 октября
 Таиланд — Мьянма 3:0 (27:25, 25:17, 25:22).

8 октября
 Вьетнам — Мьянма 3:0 (25:20, 25:13, 25:18).

9 октября
 Таиланд — Вьетнам 3:1 (24:26, 25:18, 25:23, 25:20).

Восточная зона 
В турнире должны были принять участие сборные Тайваня и Макао, но после отказа последней команда Тайваня без игр вышла в 3-й раунд квалификации.

Зона Океании 
27—29.10.2016. Сува (Фиджи). 

27 октября
 Новая Зеландия — Тонга 3:0 (28:26, 25:19, 25:21).

28 октября
 Фиджи — Тонга 3:0 (25:18, 25:18, 25:14).

29 октября
 Новая Зеландия — Фиджи 3:1 (26:24, 23:25, 25:14, 25:20).

Итоги 
Победители зональных турниров (Катар, Казахстан, Таиланд, Тайвань, Новая Зеландия) вышли в 3-й раунд квалификации, где к ним присоединились 5 команд.

3-й (финальный) групповой этап 
Участники: Австралия, Иран, Китай, Южная Корея, Япония (все освобождены от предыдущего этапа квалификации), Катар, Казахстан, Таиланд, Тайвань, Новая Зеландия (победители зональных турниров 2-го этапа).

10 команд-участниц 3-го этапа квалификации разделены на 2 группы по 5 команд. По две лучшие команды из групп стали обладателями путёвок на чемпионат мира.

Группа А 
10—14.08.2017. Ардебиль (Иран). 

10 августа
 Катар — Южная Корея 3:2 (21:25, 15:25, 25:21, 25:18, 15:13).
 Китай — Казахстан 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:23).

11 августа
 Китай — Катар 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).
 Иран — Южная Корея 3:0 (25:10, 27:25, 25:18).

12 августа
 Катар — Казахстан 3:0 (25:21, 25:17, 25:18).
 Иран — Китай 3:0 (25:21, 29:27, 25:20).

13 августа
 Китай — Южная Корея 3:0 (25:18, 25:20, 25:23).
 Иран — Казахстан 3:0 (25:18, 25:17, 25:16).

14 августа
 Южная Корея — Казахстан 3:1 (25:18, 25:12, 28:30, 25:22).
 Иран — Катар 3:0 (25:22, 25:19, 25:19).

Группа В 
12—16.07.2017. Канберра (Австралия) 

12 июля
 Япония — Тайвань 3:0 (25:19, 25:19, 25:19).
 Австралия — Новая Зеландия 3:0 (25:12, 25:18, 25:18).

13 июля
 Япония — Новая Зеландия 3:0 (25:11, 25:16, 25:10).
 Австралия — Таиланд 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).

14 июля
 Тайвань — Новая Зеландия 3:0 (25:17, 25:21, 25:16).
 Япония — Таиланд 3:0 (25:12, 25:18, 25:16).

15 июля
 Тайвань — Таиланд 3:0 (25:22, 25:23, 25:22).
 Япония — Австралия 3:2 (25:22, 23:25, 25:14, 22:25, 15:13).

16 июля
 Таиланд — Новая Зеландия 3:1 (25:20, 25:16, 25:27, 25:19).
 Австралия — Тайвань 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).

Итоги 
Обладателями путёвок на чемпионат мира по волейболу 2018 года среди мужских сборных по итогам 3-го этапа азиатской квалификации стали по две лучшие команды из групп — Япония, Австралия, Иран, Китай.

Примечания

Ссылки 
 Сайт AVC
 Архив волейбольных результатов

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2018 (квалификация)